Parlamentsvalget i Storbritannien 1992 blev afholdt den 9. april 1992. De konservative vandt for fjerde gang i træk og beholdt regeringsmagten, på trods af de længe lå efter de andre partier i meningsmålingerne.

Valgdeltagelsen var høj, 77,67 % af de stemmeberettigede valgte at afgive deres stemme. Efter valget gik Neil Kinnock af som partileder for Labour.

Resultater 

Totalt antal stemmer: 33,514,074. Alle partier med mere end 10.000 stemmer er vist.

Storbritannien 1992
Storbritanniens politik